Il doppio del torneo di tennis RBC Bank Women's Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Gabriela Dabrowski e Marie-Ève Pelletier che hanno battuto in finale Alexandra Mueller e Asia Muhammad 6-4, 4-6, [10-5].

Teste di serie

 Alexandra Mueller /  Asia Muhammad (finale)
 Gabriela Dabrowski /  Marie-Ève Pelletier (Campionesse)

 Sally Peers /  Olivia Rogowska (quarti di finale)
 Tamaryn Hendler /  Valerija Solov'ëva (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

RBC Bank Women's Challenger 2012